Wilczyński, Wilczyńska – polskie nazwisko, w Polsce nosi jest ponad 16,5 tys. osób.

Znane postacie noszące nazwisko „Wilczyński (-ska)”:
 Albert Wilczyński – prozaik-humorysta
 Czesław Wilczyński (ur. 1929) – snowacz i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji.
 Czesław Wilczyński (ur. 1950) – pieśniarz, wokalista, muzyk niezawodowy, autor i współautor piosenek
 Jan Kazimierz Wilczyński (1806-1885) – lekarz, kolekcjoner i wydawca
 Józef Olszyna-Wilczyński (1890-1939) – generał brygady Wojska Polskiego
 Janusz Wilczyński (1938-2015) – fizyk jądrowy
 Katarzyna Wilczyńska (ur. 1989) – polska judoczka
 Lena Wilczyńska, właśc. Helena Wilczyńska (1912-1984) – polska aktorka
 Małgorzata Wilczyńska – tancerka i instruktor tańca flamenco, instruktor stepowania musicalowego, modelka
 Marek Wilczyński (ur. 1959) – historyk, były dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 Mariusz "Wilk" Wilczyński (ur. 1964) – reżyser animacji, malarz, performer, scenograf
 Marzena Wilczyńska (ur. 1984) – polska siatkarka
 Ryszard Wilczyński (1930-2005) – generał brygady Wojska Polskiego
 Ryszard Wilczyński (ur. 1949) – ekonomista, doktor habilitowany, wykładowca akademicki
 Ryszard Jan Wilczyński (ur. 1960) – polityk, samorządowiec, wojewoda opolski
 Stefania Wilczyńska (1886-1942) – wychowawca i pedagog, bliska współpracownica Janusza Korczaka
 Tomasz Wilczyński (1903-1965) – biskup olsztyński, ordynariusz diecezji warmińskiej
 Wacław Wilczyński (ur. 1923) – profesor nauk ekonomicznych
 Wojciech Wilczyński (ur. 1990) – polski piłkarz
 Zbigniew Henryk Wilczyński (ur. 1954) – polski prozaik, scenarzysta, rzemieślnik, przedsiębiorca
 Zofia Wilczyńska (ur. 1915) – aktorka
 Zofia Wilczyńska (ur. 1942) – polityk, nauczyciel, poseł na Sejm X, II, III i IV kadencji
 Zuzanna Wilczyńska (1763-1837) – właścicielka pensji dla panien w Warszawie
 Zygmunt Wilczyński (1910-1950) – podoficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej

Postacie fikcyjne:
 Gabriela Wilczyńska – drugoplanowa postać polskiej opery mydlanej Klan, grana od 2002 przez Laurę Łącz.

Przypisy 

Polskie nazwiska